Појам  може да се односи на:

 Каталина Арпадовић
 Катарина од Угарске (кћерка Лајоша I)
 Катарина од Угарске (војвоткиња Свиднице)